Імпера́тор Цзі́н ( або , «Прекрасний імператор») — скорочена форма посмертного імені та титулу імператорів та правителів Китаю. Інші назви — Цзін-ді, Цзінді.

Китай 
 Імператор Цзін — шостий імператор династії Хань (156 — 141 до н. е.).
 Імператор Цзін — одинадцятий імператор династії Цін (1875 — 1908).

Цзін